

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Smolno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Zławieś Wielka
 Smolno – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck
 Smolno – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Smolno – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel

Miejscowości na Ukrainie 
 Smolno – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim

Jeziora w Polsce 
 Smolno Małe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim
 Smolno Wielkie – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim

Inne 
 Smolno – nieofic. część wsi Lubczyna, w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Zobacz też 
 Nowe Smolno, Smolno Małe, Smolno Wielkie, Smolna, Smolne, Smolnik, Smolniki